Kalinikos Kreanga (* 8. März 1972 in Bistrița, Rumänien; ) ist ein griechischer Tischtennisspieler.

Geboren in Rumänien, setzte sich der damals noch als Călin Creangă bekannte Tischtennisspieler 1989 nach der Jugend-Europameisterschaft in Luxemburg zusammen mit seinem Vater ab, emigrierte nach Griechenland und änderte dann seinen Vornamen in Kalinikos. Zurzeit spielt er in der französischen Liga für den Verein G. U. Hennebont T. T.

Schon seit Anfang der 1990er Jahre gehört Kreanga zu den dominierenden Tischtennisspielern Europas. Er ist Rechtshänder und verwendet den Shakehandstil. Er bevorzugt Angriffsspiel mit Topspins mit Vor- und Rückhand, was häufig zu langen Ballwechseln führt.

Seine bisher wichtigsten Titel im Einzel sind der Gewinn des Europe TOP-12 im Februar 2011 und des German Masters im  August 2000 in Karlsruhe (europäisches Vorbereitungsturnier für die Olympischen Spiele in Sydney).

Vereine 
 A.C.Zografou (Griechenland) (bis 1995)
 Finower TTC (1995/96; 2. BL)
 Royal Villette Charleroi (ab 1996)
 TTC Weinheim (2. Bundesliga)
 TTV Hornstein (Österreich) (bis 1999)
 TTF Ochsenhausen (1999–2002)
 Japan: Super-Circuit-Turnierserie (2002–2003)
 Montpellier TT (Frankreich) (2003–2005)
 G. U. Hennebont T. T. (Frankreich) (seit 2005)

Titel und Erfolge im Überblick

Weltmeisterschaften 
 2003: 3. Platz im Einzel
 1991: 3. Platz im Mixed mit Otilia Bădescu

Europameisterschaften 
 2013: Vize-Europameister mit der Mannschaft
 2005: Dritter im Einzel, Vize-Europameister im Doppel mit Wladimir Samsonow
 2002: Vize-Europameister im Einzel
 2000: Vize-Europameister im Doppel mit Ilija Lupulesku
 1998: Vize-Europameister im Doppel mit Ilija Lupulesku
 1994: Europameister im Doppel mit Zoran Kalinić
 1992: Europameister im Mixed mit Otilia Bădescu

Europe TOP-12 
 2011: 1. Platz
 2010: 3. Platz
 2009: 3. Platz
 2007: 2. Platz
 1999: 3. Platz

World Cup 
 2004: 2. Platz
 2003: 2. Platz

ITTF Pro Tour 
 2005 2. Platz im Einzel (St. Petersburg Open)
 2004 1. Platz im Einzel (Chile Open)
 2004 1. Platz im Einzel (St. Petersburg Open)
 2002 1. Platz im Einzel (Japan Open)
 2002 2. Platz im Einzel (Grand Finals)
 1999 2. Platz im Einzel (Australian Open)

Mittelmeerspiele 
 1997 in Bari Taranto: 1. Platz
 1991 in Athen: 2. Platz

Super Circuit 
 Nov 2005 in Hiroshima: 2. Platz
 Jan 2004 in Tokio: 2. Platz
 Nov 2002 in Miyazaki: 2. Platz
 Nov 2002 in Kumamoto: 2. Platz
 Sep 2002 in Hiroshima: 1. Platz
 Sep 2002 in Osaka: 1. Platz
 Aug 2002 in Tokio: 1. Platz

Andere internationale Turniere 
 2000 German Masters: 1. Platz
 2008 Dunlop Masters: 1. Platz

Nationale Erfolge 
 1987 und 1988 Rumänischer Meister im Herren Einzel
 Vielfacher Griechischer Meister im Herren Einzel, Doppel und Mixed

Erfolge als Jugendspieler 
 1988 Jugend Europameisterschaft – Novi Sad 1. Mixed mit Otilia Bădescu
 1987 Jugend Europameisterschaft – Athen 2. Mixed mit Otilia Bădescu
 1986 Jugend Europameisterschaft – Louvain-la-Neuve 1. Einzel
 1984 Jugend Europameisterschaft – Linz 2. Doppel mit Romulus Revisz (ROM)

Privat 
Kreanga ist seit 2003 verheiratet. Er lebt in Athen.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 5. August 2011)
  (abgerufen am 11. Februar 2014)
 „Meine Rückhand macht den Punkt“ (abgerufen am 11. Februar 2014)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Europaspielen (Griechenland)
Tischtennisspieler (Griechenland)
Tischtennisspieler (Rumänien)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Griechenland)
Mittelmeerspielesieger (Tischtennis)
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1991
Teilnehmer der Mittelmeerspiele 1997
Grieche
Geboren 1972
Mann